Вопійо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на південний захід від Парижа, 95 км на північний захід від Орлеана, 36 км на захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 188 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 463,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вопійон на сайті французького Національного інституту географії
 Вопійон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вопійон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вопійон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вопійон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар